

Trabalhos na televisão
2007 - Sítio do Pica-Pau Amarelo .... Iara
2006 - Avassaladoras .... Cíntia
2005 - Mandrake .... Leilane
2003 - Celebridade .... Verônica

Ligações externas 

Modelos do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói
Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Modelos femininos do Brasil